35. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 35. Armee (Rote Armee)
 35. Armee (Japanisches Kaiserreich)